skarga kasacyjna w polskim postępowaniu administracyjnosądowym
 skarga kasacyjna w polskim postępowaniu cywilnym